Georges Dedoyard, Belgisch architect
 Joseph Dedoyard, Belgisch politicus